Seznam polkov z zaporedno številko 92.

Seznam 
 Pehotni
 92. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 92. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 92. pehotni polk (Wehrmacht)
 92. strelski polk (ZSSR)
 92. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 92. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 92. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 92. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 92. artilerijski polk (Wehrmacht)
 92. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi